Le Cerf steht für:

 Éditions du Cerf, französisches Verlagshaus in Paris
 Jean-Laurent Le Cerf de La Viéville (1674–1707), französischer Schriftsteller